Miejscowości w USA:
 Artesia – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Artesia – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Lowndes
 Artesia – miasto w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Eddy
Gminy w USA:
 Artesia (ang. Artesia Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
Inne:
 francuski zespół muzyczny Artesia grający muzykę darkwave